Homework (engl. für Hausaufgabe) bezeichnet:

Musik
 Homework (Daft-Punk-Album), Album von Daft Punk (1997)
 Homework (Atomic-Rooster-Album), Album von Atomic Rooster (2008)
 Homework (EP), EP von Bass Sultan Hengzt (2010)

Filme
 Homework (2011), US-amerikanischer Film
 Homework, Originaltitel eines US-amerikanischen Films, siehe Hausaufgaben (1982)
 Homework, internationaler Titel eines iranischen Films (1989), siehe Mashgh-e Shab